Abalos ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Abalos (* 1935), philippinischer Politiker
 Jason Abalos (* 1986), philippinischer Schauspieler
 Jing Abalos (* 1941), philippinischer Schauspieler
 Jorge W. Ábalos (1915–1979), argentinischer Lehrer, Entomologe, Arachnologe und Schriftsteller